Charles Lucas (generale) (1613-1648) – generale nella guerra civile inglese

 Charles Lucas (politico) (1713-1771) – politico e medico irlandese
 Charles Lucas (Missouri) (1792-1817) – avvocato del Missouri
 Charles Lucas (giurista) (1803-1889) – avvocato e giurista francese riformatore dei penitenziari
 Charles Lucas (musicista) (1808-1869) – compositore e violoncellista
 Charles Davis Lucas (1834-1914) – contrammiraglio della Royal Navy nato in Irlanda
 Charles Lucas (architetto) (1838-1905) – architetto e scrittore francese
 Charles Lucas (cricketer 1843) (1843-1919) – giocatore di cricket britannico
 Charles Lucas (cricketer 1853) (1853-1928) – giocatore di cricket britannico
 Charles Lucas (cricketer 1885) (1885-1967) – giocatore di cricket britannico
 Charles Prestwood Lucas (1853-1931) – pubblico ufficiale e storico
 Charles Lucas (tiratore) (1886–?) – tiratore olimpico britannico
 Charles Lucas Anthony (1960-1983) – uno dei comandanti del gruppo ribelle LTTE in Sri Lanka
 Charles Lucas Engineering – casa automobilistica